Minnesota North Stars, een voormalige Amerikaanse ijshockeyclub uit Minneapolis, Minnesota
Minnesota Stars FC, een Amerikaanse voetbalclub uit Minneapolis-St. Paul.